Fritz Zerritsch ist der Name folgender Personen:

* Fritz Zerritsch der Ältere (1865–1938), österreichischer Bildhauer
 Fritz Zerritsch der Jüngere (1888–1985), österreichischer Maler